

Bułgaria 
 Izwor – wieś w obwodzie Burgas
 Izwor – wieś w obwodzie Pernik
 Izwor – wieś w obwodzie Płowdiw
 Izwor – wieś w obwodzie sofijski
 Izwor – wieś w obwodzie Widin

Macedonia Północna 
 Izwor – wieś w gminie Czaszka
 Izwor – wieś w gminie Drugowo
 Izwor – wieś w gminie Lipkowo